Manti – tipo di pasta ripiena tipico della cucina turca
 Manti – comune degli Stati Uniti d'America, nella contea di Sanpete nello Stato dello Utah
 Leone Manti – politico italiano